Sinjeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 
 
 Sinjeong-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Sinjeong-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,